Кесаянц Дмитро Гагікович (; *, Єреван — , Єреван) — вірменський кінорежисер, сценарист, автор численних фільмів різних жанрів — документальних, короткометражних та повнометражних.

Вірменські режисери
Вірменські сценаристи
Уродженці Єревана
Померли в Єревані